Unter Amigo (in mehreren romanischen Sprachen für Freund) versteht man:

 einen Freund, vorzugsweise Männerfreund, oft ausländischer Herkunft
 Amigo – Bei Ankunft Tod, ein Fernsehfilm aus dem Jahr 2011
 Amigo (Texas), ein ehemaliger Eisenbahnerort
 Amigo (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Amigo (Spieleverlag), deutscher Spieleverlag
 Amigo (Schulranzen), ehemalige deutsche Marke für Tornister, Markeninhaber: Thorka
 Amigo-Affäre, ein Bestechungsskandal in Bayern, seitdem Synonym für Affären der Verstrickung von Politik und Wirtschaft
 Der Bulle von Tölz: Das Amigo-Komplott
 Bonnier Amigo Music Group,  ein schwedisches Independent-Label
 Die Amigos, eine deutschsprachige Volksmusikgruppe
 Isuzu Amigo, ein Geländewagen des japanischen Fahrzeugherstellers Isuzu
 ein Freizeitfahrzeug von Steinwinter
 Projekt Amigo, ein europäisches Software-Forschungsprojekt zur Hausvernetzung
 Amigo Wash, Fließgewässer in Arizona
 Amigonianer, römisch-katholische Ordensgemeinschaft

Familienname folgender Personen:
 Agustin Amigo (* 1970), spanisch-schweizerischer Gitarrist und Komponist
 Carlos Amigo Vallejo (1934–2022), spanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Sevilla und Kardinal
 Luis Amigó (1854–1934), spanischer Bischof
 Vicente Amigo (* 1967), spanischer Flamenco-Gitarrist
 Xavier Amigo (* 1972), spanischer Rallye-Copilot
Amigos steht für
 Amigos. Italowestern (1968)
 ¡Drei Amigos!, US-Western (1986)
 Los amigos, Italowestern (1972)
 Die Amigos, Musikgruppe 
 Os Amigos, portugiesische Musikgruppe 

Siehe auch:
 Amica
 Amicus
 Amiga (Begriffsklärung)
 Saludos Amigos
 Anaheim Amigos
 Adios Amigos
 Die drei Amigos
 Amigos de las Aves